A 2015-ös rali-világbajnokság volt a 43. rali világbajnoki szezon. A szezon 13 versenyből állt, amely 2015. január 22-én vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 15-én, a wales-ralival fejeződött be.

A kétszeres bajnok, Sébastien Ogier címvédőként kezdte meg az évadot, miután 2014-ben mindenkinél gyorsabbnak bizonyult. Csapata, a Volkswagen Motorsport pedig konstruktőri címvédőként kezdte az idényt.

Versenynaptár 
A 2015-ös versenynaptárat az FIA Motorsport Világtanács 2014. szeptember 13.-i ülésén jelentették be Pekingben. A szezon során tizenhárom forduló lesz Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában.

Csapatok és versenyzők

WRC-2

WRC-3

Verseny eredmények

Világbajnokság állása

Versenyzők

Gyártók

WRC-2

WRC-3

Jegyzetek

Források 

Rali-világbajnokságok
2015 a motorsportban